Charles Jones puede referirse a:

Charles Jones (1957), conocido como "Gadget" Jones, jugador estadounidense de baloncesto que jugó en los Washington Bullets (1985–93) y en los Houston Rockets.
Charles Jones (1962), jugador estadounidense de baloncesto que jugó en los Phoenix Suns, Portland Trail Blazers y Washington Bullets (1988–89).
Charles Rahmel Jones (1975), jugador estadounidense de baloncesto que jugó en los Chicago Bulls y Los Angeles Clippers.